Мя́глово:
Населенные пункты
Мяглово — деревня Колтушского СП Всеволожского района Ленобласти
Мяглово — посёлок при станции Заневского СП Всеволожского района Ленобласти
Карьер-Мяглово — местечко Колтушского СП Всеволожского района Ленобласти
Станция
Мяглово — станция во Всеволожском районе Ленобласти